Ти́моти С. «Тим» Райт (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник  (заняли четвёртое место).  (1985). 

Играл в основном на позиции четвёртого. Был скипом команды.

Достижения 
 : золото (1985).
 : серебро (2001).

 Почётный приз имени Колина Кэмпбелла (; вручается кёрлингисту, который показывает наилучший уровень игры в кёрлинг и наилучшим образом демонстрирует «дух кёрлинга»): .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат на кёрлингистке Эми Райт (урожд. Эми Хэттен), вице-чемпионке мира, чемпионке США.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу